
Termin -{R34}- ima više značenja.

 R-oznake, R34: Uzrokuje opekotine
 R34 put (Južna Afrika), autoput